Spojení písmen A, V a C může mít několik významů:

 Advanced Video Coding – označení standardu komprese digitálního videa H.264
 American Veterans Comittee – výbor amerických válečných vysloužilců
 Asian Volleyball Confederation – asijská volejbalová asociace
 Average variable costs – pojem z mikroekonomie – průměrné variabilní náklady
 Automatické vyrovnávání citlivosti (též Automatic volume control) – jeden z jednoduchých způsobů komprese dynamiky akustického signálu
 varianta zápisu zkratky AUC, římského letopočtu anno ab urbe condita